Anguispira nimapuna är en snäckart som beskrevs av H. B. Baker 1932. Anguispira nimapuna ingår i släktet Anguispira och familjen Discidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
nimapuna